Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1823.

Senatoren

Quellen 
 Regierungs-Kalender der Freien Stadt Frankfurt 1823. S. 17–20, Online

Politik 1823
1823